Cessna 850 Citation Columbus — турбовентиляторный двухмоторный самолёт бизнес-класса, разрабатываемый компанией Cessna Aircraft Company. Планировалось, что данная модель будет последней, выпускаемой под брендом Citation.

Разработка 

Из-за начавшегося в 2008 году финансового кризиса на рынке упал спрос на самолёты данного класса, а также возникли финансовые проблемы у материнской компании Textron, и проект был закрыт. По словам генерального директора «Cessna Aircraft Company» Джека Пэлтона, возрождение проекта возможно в будущем.

Тактико-технические характеристики 
Данные производителя.

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Пассажировместимость: 8 и более человек
 Грузоподъёмность: 884,5 кг
 Длина: 23,4 м
 Размах крыла: 24,3 м
 Высота: 7,49 м
 Площадь крыла: 65,9 м²
 Масса пустого: 9 843 кг
 Полезная нагрузка: 6 486 кг
 Максимальная взлётная масса: 16 375 кг
 Масса топлива: 6 056 кг
 Двигатели: 2 × ТРДД Pratt & Whitney Canada PW810C
 Тяга: 2 × 39,28 кН

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 904 км/ч
 Практическая дальность: 7 408 км
 Практический потолок: 13 716 м
 Скороподъёмность: до 12 497 м за 27 мин

См. также 
 Dassault Falcon 50
 Challenger 300
 Raytheon Hawker 4000
 Gulfstream G200

Ссылки 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Cessna
Административные самолёты
Отменённые проекты американских летательных аппаратов гражданской авиации